VLOS is een Linuxdistributie.

De systeem eisen van VLOS zijn:
    * Processor: PowerPC: G4, G5
    * Processor: Intel: Pentium 1-4; AMD: Duron, Athlon, Athlon XP, Athlon MP, Athlon 64 and Sempron
    * Main memory: At least 128 MB; 256 MB recommended
    * Hard disk: At least 500 MB (for minimal system); 3.0 GB recommended for standard system
    * Sound and graphics cards: Supports most modern sound and graphics cards

Externe links
  Homepage van VLOS

Linux